Estey est un cours d'eau soumis à l'influence des marées en Gascogne

Estey est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1910-2002), danseuse canado-américaine
Jacob Estey (1814-1890), entrepreneur américain, fondateur de l'entreprise Estey
James Wilfred Estey (1889-1956), avocat et homme politique canadien
Willard Estey (1919-2002), juge canadien

Voir aussi
Estey, constructeur d'instruments de musique américain

Homonymie de patronyme